Motivo per bisticciare (Food for Feudin''') è un film del 1950 diretto da Charles A. Nichols. È un cortometraggio animato della serie Pluto'', prodotto dalla Walt Disney Productions e uscito negli Stati Uniti il 11 agosto 1950, distribuito dalla RKO Radio Pictures.

Trama
Cip e Ciop stanno raccogliendo delle ghiande per riempire l'albero dove abitano, nel frattempo, arriva Pluto con tre ossi in bocca. Il cane seppellisce due degli ossi sottoterra, quando arriva all'albero dove Cip e Ciop abitano, Pluto inserisce il terzo osso, ma il trambusto fa provocare un terremoto che fa uscire tutte le ghiande e gli scoiattoli. Le ghiande rotolanti fanno finire Pluto, Cip e Ciop nella cuccia del cane. Mentre Pluto sonnecchia, Cip e Ciop tentano portare via le ghiande senza fare rumore. Però scivolano sul collare di Pluto, che si mette ad inseguirli abbaiando. Per sfuggirgli, i due scoiattoli si nascondono in due grossi guanti da giardiniere per poi fare una serie di scherzi a Pluto. Ma il cane non ci casca, per cui Cip e Ciop lo legano ad un albero, con la cuccia compresa. Sebbene abbiano avuto la meglio, Cip e Ciop si  ritrovano con le mani incastrate. Appena visto ciò Pluto scoppia in una risata isterica che contagia anche Cip e Ciop.

Collegamenti esterni
 

Cortometraggi di Pluto
Cortometraggi di Cip e Ciop
Film d'animazione statunitensi